Het ATP-toernooi van Sankt Pölten 2003 (officieel Internationaler Raiffeisen Grand Prix) vond plaats van 18 tot en met 24 mei in de Oostenrijkse stad Sankt Pölten. De wedstrijden werden gespeeld in de Arena im Aufeld op gravel.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Sankt Pölten
ATP-toernooi van Pörtschach